Polača est un toponyme qui peut désigner :
Polača, une municipalité de Croatie située dans le comitat de Zadar ;
Polača, une localité de Croatie située dans la municipalité de Knin, comitat de Šibenik-Knin.